Hexin ist der Name mehrerer isomerer organischer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C6H10:
 Hexine

Hexin ist ein chinesischer Ortsname:
 Hexin (Lüyuan), die Großgemeinde Hexin (合心镇) des Stadtbezirks Lüyuan von Changchun in der Provinz Jilin;
 Hexin (Yabuli), das Dorf Hexin (合心村) der Großgemeinde Yabuli in der Provinz Heilongjiang;
 Hexin (Yi’an), das Dorf Hexin (合心村) der Großgemeinde Yi’an in der Provinz Heilongjiang.